Стадия плей-офф на Евро-2000 началась 24 июня четвертьфинальными матчами и завершилась 2 июля финалом в Роттердаме. В плей-офф участвовали по две лучшие команды из каждой группы. Победу на турнире в дополнительное время одержала сборная Франции.

Формат 
Матч игрался 90 минут. В случае ничейного счёта по окончании игры назначалось дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Применялось правило золотого гола, согласно которому матч продолжался до первого забитого мяча. В случае равного счёта по окончании всего дополнительного времени назначалась серия пенальти.

Сетка плей-офф 

Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Четвертьфиналы

Турция — Португалия

Италия — Румыния

Нидерланды — Югославия

Испания — Франция

Полуфиналы

Франция — Португалия

Италия — Нидерланды

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2000